Toto je seznam měst na Kapverdách.

Zdaleka největší aglomerací na Kapverdách je Praia, kde 1. ledna 2005 žilo 264 066 obyvatel, což představuje asi 55% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 400 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 23. června 1990 a 16. června 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Verde
 World Gazetteer - počty obyvatel kapverdských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel kapverdských měst v historii

 
Kapverdy
města